Казанское кольцо — кольцевые магистрали непрерывного движения в городе Казани:

 Большое Казанское кольцо, длиной 22,2 км (по плану — 34 км)
 Малое Казанское кольцо, длиной 13,5 км